Trojanisches Pferd bezeichnet
 Trojanisches Pferd, eine Kriegslist im Trojanischen Krieg
 Trojanisches Pferd (Computerprogramm) (Trojaner), ein Schadprogramm in der EDV

Siehe auch:
 Das trojanische Pferd
 Troja (Begriffsklärung)
 Trojan
 Trojaner